La temporada 2021 de las Grandes Ligas de Béisbol tuvo su temporada regular del 1 de abril hasta el 3 de octubre y su postemporada desde el 5 de octubre hasta el juego 6 de la Serie Mundial disputado el 2 de noviembre.

El Juego de las Estrellas se disputó el 13 de julio en el Coors Field casa de los Rockies de Colorado.

Temporada regular 

Durante la temporada regular, cada equipo disputó un total de 162 encuentros. 19 juegos contra cada rival de división, seis o siete juegos contra los equipos de otras dos divisiones de su liga, y 20 juegos contra equipos de la división equivalente de la liga contraria. 
Los enfrentamientos interligas fueron: 
 Central de la Americana vs Central de la Nacional
 Este de la Americana vs Este de la Nacional
 Oeste de la Americana vs Oeste de la Nacional

Fechas Importantes 

El 15 de abril, fue el día donde reverenciaron al primera base, Jackie Robinson.

El 9 de mayo, fue el día de la madre y los equipos utilizaron cintas rosadas para concientizar sobre el cáncer de mama.

El 14 de mayo, fue el día de las fuerzas armadas de Estados Unidos.

El 31 de mayo, los equipos utilizaron amapolas bordadas en sus uniformes en homenaje al día de los caídos.

El 2 de junio, fue el día donde reverenciaron al primera base, Lou Gehrig, fallecido de esclerosis lateral amiotrófica.

El 20 de junio, fue el día del padre y los equipos utilizaron cintas azules para concientizar sobre el cáncer de próstata.

El 27 de agosto se utilizaron cintas doradas para concientizar sobre el cáncer infantil.

Estadísticas 
 Liga Americana 

Actualizado al 3 de octubre de 2021. Liga Nacional 

Actualizado al 3 de octubre de 2021.

Juego de las Estrellas 2021 

El Juego de las Estrellas de la MLB 2021 fue la 91.ª edición y se disputó el 13 de julio en el estadio Coors Field de los Colorado Rockies.

La Liga Americana se adjudicó el juego por octava edición consecutiva. En tanto Vladimir Guerrero Jr. fue nombrado MVP.

Postemporada 
En cada liga, a los dos mejores equipos que no hayan ganado su división se les denomino "comodines" y se enfrentaron a un partido. El ganador del juego de comodines se unió a los tres campeones de división de cada liga y disputaron las series divisionales, al mejor de cinco partidos. Los dos ganadores disputaron la serie de campeonato de liga, al mejor de siete partidos. Los dos campeones de liga se enfrentaron en la Serie Mundial, al mejor de siete partidos.

Juego de comodines 
 Todos los horarios de los juegos corresponden al tiempo del este de los Estados Unidos (UTC-5)

Liga Americana

Liga Nacional

Series Divisionales 
 Todos los horarios de los juegos corresponden al tiempo del este de los Estados Unidos (UTC-5)

Liga Americana

Liga Nacional

Series de Campeonato 
 Todos los horarios de los juegos corresponden al tiempo del este de los Estados Unidos (UTC-5)

Liga Americana

Liga Nacional

Serie Mundial 

 Todos los horarios de los juegos corresponden al tiempo del este de los Estados Unidos (UTC-5)

Véase también 

 Serie Mundial de 2021
 Grandes Ligas
 Béisbol
 Serie Mundial

Notas

Referencias 

2021
Béisbol en 2021
Deporte en Estados Unidos en 2021
Deporte en Canadá en 2021